Сердю́к:
 Сердю́к — казак наёмных пехотных полков на Правобережной, позже и на Левобережной Украине, в XVII — XVIII веках.

Фамилия 
 
 Сердюк, Андрей Михайлович (род. 1938) — советский учёный в области медицинской экологии, гигиены, социальной медицины.
 Сердюк, Артём Сергеевич (род. 1990) — российский футболист.
 Сердюк, Валентин Викторович (род. 1942) — советский и украинский учёный, педагог.
 Сердюк, Владимир Евгеньевич (род. 1956) — украинский филолог, писатель, переводчик, литератор, киновед, киноактёр, журналист.
 Сердюк, Вячеслав Александрович (род. 1988) — украинский футболист.
 Сердюк, Григорий Михайлович (1920—2000) — Герой Советского Союза.
 
 Сердюк, Елена Михайловна (род. 1957) — украинский историк и музейный работник.
 Сердюк, Емельян Михайлович — советский военный деятель, полковник, лауреат Сталинской премии.
 Сердюк, Зиновий Тимофеевич (1903—1982) — советский партийный деятель, генерал-майор.
 Сердюк, Игорь Николаевич (1969—2014) — предприниматель; Герой Украины.
 Сердюк, Михаил Иванович (род. 1976) — российский политик, депутат Госдумы.
 Сердюк, Наталья Анатольевна (род. 1989) — российская футболистка.
 
 Сердюк, Олег Владимирович (род. 1965) — советский футболист.
 Сердюк, Ольга Семёновна (род. 1927) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Сердюк, Пётр Иванович (1895—1960) — советский инженер-кораблестроитель, главный конструктор подводных лодок типа «Малютка».

См. также